Pagay ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pagay (1843/1845–1915), österreichischer Schauspieler 
 Josefine Pagay (1849–1892), österreichische Schauspielerin
 Sophie Pagay (1857–1937), österreichische Schauspielerin